Egelseegraben ist ein Gewässername:
 Egelseegraben (Ablach), linker Zufluss der Ablach (zur Donau) bei Ablach, Gemeinde Krauchenwies, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Egelseegraben (Brühlgraben), rechter Zufluss des Brühlgrabens (zum dort Koblacher Graben genannten Vorarlberger Rheintalbinnenkanal) auf der Grenze zwischen den Gemeinden Mäder und Altach, beide im Bezirk Feldkirch, Vorarlberg
 Egelseegraben (Rambach), rechter Zufluss des Rambachs (zum Laisbach) in Wallernhausen, Stadt Nidda, Wetteraukreis, Hessen
 Egelseegraben (Hahnenkammsee), Zufluss der „Westlichen“ Rohrach im Hahnenkammsee bei Hechlingen am See, Markt Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Egelseegraben (Wittigbach), linker Zufluss des Grünbachs vor Grünsfeld im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Egelseebach
 Eglseegraben